Mooi was die tijd (televisieprogramma), een televisieprogramma van de NTR
 Mooi was die tijd (single), een single van Corry Konings uit 1990